Открытый чемпионат Австрии по теннису 2020 (англ. "2020 Generali Open Kitzbühel") - ежегодный мужской профессиональный теннисный турнир, проходящий в Кицбюэле (Австрия) на грунтовых кортах. Турнир относится к категории ATP 250, с основной сеткой, рассчитанной на 28 участников в одиночном разряде и 16 пар, при призовом фонде около 400 тысяч евро. В текущем году турнир проходил с 7 по 13 сентября 2020 года.

Общая информация 
Чемпионы 2020 года

Рейтинговые очки

Посев игроков 

 Рейтинг учтён на 31 Августа 2020.

Особая категория игроков

1. Теннисисты, получившие приглашение на турнир (WC) 
  Филипп Кольшрайбер
  Деннис Новак 
  Себастиан Офнер
  Эмил Руусувуори
  Янник Синнер

2. Теннисисты, победители квалификации к турниру 
  Пьер-Юг Эрбер
  Максимилиан Мартерер
  Марк-Андреа Хуслер
  Федерико Дельбонис
  Янник Ханфманн
  Ласло Дьере

Ход соревнования

Одиночный разряд

Финал

Секция 1

Секция 2

Квалификация

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Ссылки 
  Официальный сайт 

Кицбюэль
Теннис
Сентябрь 2020 года